Ali Mohamed Bujsaim, Arabisch: علي بوجسيم (Dubai, 9 september 1959) is een voormalig voetbalscheidsrechter uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Bujsaim werd vooral bekend door het fluiten van wedstrijden op verschillende wereldkampioenschappen voetbal. Hij floot twee wedstrijden op het WK van 1994, drie op het WK van 1998 en twee op het WK van 2002. In 1998 floot hij de halve finale, waarin Nederland na strafschoppen van Brazilië verloor. Ook was hij actief op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona.

Interlands

Zie ook
 Lijst van voetbalscheidsrechters

Bujsaim, Ali Mohamed